Las siglas OCU pueden referirse a:
Organización de Consumidores y Usuarios
Asociación independiente de consumidores, que forma parte de EUROCONSUMERS (Consumidores Europeos). 
Oficina de Cooperación Universitaria
Empresa que ofrece a la Universidad software de gestión universitaria.